Лучший руководитель года OHL () — приз, ежегодно вручавшийся Хоккейной лигой Онтарио (OHL) лучшему руководителю. Награда не присуждается с 2013 года.

Майк Веллуччи в 2013 году стал первым в истории OHL, кому удалось получить приз как лучшему руководителю и лучшему тренеру за один сезон.

Победители

См. также 
 Канадская хоккейная лига
 Джон Хорман Трофи — Руководитель года QMJHL
 Ллойд Сондерс Мемориал Трофи — Руководитель года WHL

Примечания 

Канадская хоккейная лига
Хоккей с шайбой в Канаде
Хоккей с шайбой в США